Il doppio del torneo di tennis Bogotà Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Mauricio Hadad e Miguel Tobon che hanno battuto in finale Nicolás Lapentti e Luis Morejon 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Christer Allgårdh /  Mario Visconti (primo turno)
 Oliver Fernández /  Laurence Tieleman (quarti di finale)

 Patricio Arnold /  Jack Waite (primo turno)
 Daniel Orsanic /  Martin Stringari (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Bogotà Challenger 1993